Мальта принимала участие в Летних Олимпийских играх 1948 года в Лондоне (Великобритания), но не завоевала ни одной медали. Страну представлял один спортсмен в возрасте 23 лет — , старейший мальтийский олимпиец, умер в мае 2014 года.

Лёгкая атлетика

См. также 
Летние Олимпийские игры 1948

Примечания

Литература 
 

1948 год на Мальте
Страны на летних Олимпийских играх 1948 года